Schiffermüller ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Schiffermüller (* 1971), deutscher Journalist
 Johann Ignaz Schiffermüller (1727–1806), österreichischer Autor und Zoologe